Ndiaye [] (également orthographié N'Diaye, N'diaye, NDiaye) est un patronyme très courant au Sénégal. Voir Empire du Djolof.
Abou Ndiaye (19?-), sociologue, France
Aïda N'Diaye, enseignante, philosophe, écrivaine et chroniqueuse française

Alassane Salif N'Diaye (1942-2013), homme politique et universitaire ivoirien
Alboury Ndiaye (18?-1898), dernier roi du Djolof
Alfred N'Diaye (1990-), footballeur français

Aminata Mbengue Ndiaye (19?-), femme politique sénégalaise
Antou Pierre Ndiaye (1951-), général sénégalais
Astou N'Diaye (1973- ), joueuse de basket-ball sénégalaise
Babacar Ndiaye (1936 - 2017), économiste Sénégalais-Guinéen
Bintou N'Diaye (1975-), athlète sénégalaise
Boubacar Joseph Ndiaye (1922-2009), « conservateur en chef » de la Maison des Esclaves à l’île de Gorée 
Cheick N'Diaye (1985-), footballeur sénégalais
Cheikh Ndiaye (1962-), cinéaste sénégalais
Cherif Ndiaye (1996-), footballeur sénégalais
Deme N'Diaye (1985-), footballeur sénégalais
Diakité Fatoumata N'Diaye (1954-), femme politique malienne
Diariata N’Diaye, slameuse engagée contre les violences faites aux femmes
Djénéba N'Diaye (1997-), joueuse malienne de basket-ball
Doudou N'diaye Rose (1930-2015), percussionniste sénégalais
Doudou N'Diaye (1951-), athlète sénégalais

Fatoumata N'Diaye (1994-), footballeuse équatoguinéenne d'origine malienne
François N'Diaye (1980-), joueur de pétanque sénégalais
Guédel Ndiaye (1954-), avocat et dirigeant sportif sénégalais
Hamady N'Diaye (1987-), joueur de basket-ball sénégalais
Hawa N'Diaye (1995-), handballeuse sénégalaise
Iba N'Diaye (1928-2008), peintre français

Iliman Ndiaye (2000-),  footballeur international sénégalais
Innocence Ntap Ndiaye (1961-), femme politique sénégalaise
Issa N'Diaye, homme politique malien
Junior Ndiaye (2005-), footballeur français
Kadiatou N'Diaye (?- ), ancienne ministre
Keïta Rokiatou N'Diaye (1938-), femme politique malienne
Lamine N'Diaye (1956-), footballeur puis entraîneur sénégalais
Leyti N'Diaye (1985-), footballeur sénégalais
Mademba Ndiaye (1956-), journaliste sénégalais
Madina N'Diaye (19?-), auteur-compositeur-interprète malienne
Maguette Ndiaye (1986-), arbitre sénégalais de football
Makhtar N'Diaye (1973-), basketteur sénégalais
 
Mame N'Diaye (1986-), footballeur sénégalais
Mankeur Ndiaye (1960-), homme politique sénégalais
Mar Dyelen Ndiaye (16?-17?), figure du Djolof, père de Amadou Mar Ndiaye
Marème N'Diaye, actrice franco-sénégalaise
Marianne Ndiaye (1985-2016), karatéka sénégalaise
Marie NDiaye (1967-), écrivaine française

Mbagnick Ndiaye, homme politique sénégalais
Mbagnick Ndiaye (1993-), judoka sénégalais
M'Bar N'Diaye (1983-), taekwondoïste français
Mireille Ndiaye (194?-2015), magistrate sénégalaise
Momar N'Diaye (1987-), footballeur sénégalais
Moussa N'Diaye (1979-), footballeur sénégalais
Moussa Narou N'Diaye (1934-2021), joueur sénégalais de basket-ball
Moussa Ndiaye (2002-),  footballeur international sénégalais
Moustapha N'Diaye (1984-), joueur français de basket-ball
N'Deye N'Diaye (1979-), joueuse franco-sénégalaise de basket-ball
Ndeye Fatou Ndiaye (1994-), joueuse sénégalaise de basket-ball
Ndiadiane Ndiaye, fondateur du royaume du Djolof (Sénégal)
Ndioro Ndiaye (1946-), femme politique sénégalaise

Ousmane Ndiaye Dago (1951-), photographe sénégalais
Ousmane N'Diaye (1991-), footballeur sénégalais
Pap Ndiaye (1965-), historien et homme politique français d'origine sénégalaise, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse depuis 2022
Papa Mambaye N'Diaye (1938-), athlète sénégalais
Papa Waigo N'Diaye (1984-), footballeur sénégalais
Pape Amadou N'Diaye (1977-), footballeur sénégalais
Paul Ndiaye (19?-), officier sénégalais
Saliou Ndiaye (1996-), judoka sénégalais
Samba Félix Ndiaye (1945-2009), cinéaste sénégalais
Samba N'Diaye (1972-), footballeur sénégalais
Serigne Ndiaye (1953-), peintre sous verre
Seyni N'Diaye (1973-), footballeur sénégalais
Sibeth Ndiaye (1979-), conseillère en communication franco-sénégalaise
Souleymane Ndéné Ndiaye (1958-), homme politique sénégalais
Sylvain N'Diaye (1976-), footballeur sénégalais
Tafsir Malick Ndiaye (1953-), juriste sénégalais
Tamsir Jupiter Ndiaye (1972-2017), journaliste sénégalais
Tenema N'Diaye (1981-), footballeur malien
Tidiane N'Diaye (1950-), anthropologue, économiste et écrivain français
Valdiodio N'diaye (1923-1984), homme politique sénégalais
Youssou N'Diaye (1932-), arbitre sénégalais de football

Toponyme 
Ndiaye est un nom de lieu notamment porté par :
Arrondissement de Ndiaye, près de Saint-Louis (Sénégal)

Liens externes 
 
 
 

Patronyme sénégalais